Der Begriff Holzbock bezeichnet

ein stabiles Holzgestell
eine Zeckenart: Gemeiner Holzbock (Ixodes ricinus) 
im Volksmund fälschlicherweise auch den Hausbock, einen holzschädigenden Bockkäfer
 
Holzbock ist der Familienname von:
 Alfred Holzbock (1857–1927), deutscher Journalist, Redakteur und Schriftsteller 

Siehe auch:

 Herzog-Albrechts-Schule (Rastenburg)#Holzbockaffäre